Winifred (Montana), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Winifred (heilige), vrouwelijk heilige uit Wales
 Winifred Atwell (1914-1983), Brits pianist
 Winifred Horan, Amerikaans violiste
 Winifred Wagner (1897-1980), Duits operaregisseur